Сполучені Штати Америки на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли шістсот тринадцять спортсменів у тридцяти п'яти видах спорту.

Спортсмени

Посилання 

 США на сайті МОК   
 Національний олімпійський комітет США  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020